Ангеловський () — прізвище, поширене у слов'янських країнах. Відомі носії:
 Боре Ангеловський — македонський актор, режисер, сценограф, перекладач
 Ігор Ангеловський — македонський футболіст
 Олексій Ангеловський — український військовик